Guerville ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Guerville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
Guerville (Yvelines) im Département Yvelines